Příjmení Caha nosí více významných osobností:

 Archimiro Caha (1913–2007) – český radiolog
 Arnošt Caha (1891–1935) – český spisovatel, kulturní historik a profesor na učitelském ústavu v Brně
 Jan Caha (1910–1981) – český překladatel z angličtiny a ruštiny, autor učebnic a slovníků
 Jaroslav Jan Caha (1883–1941) – československý politik a úředník
 Ladislav Caha (1918–1944) – český úředník a voják
 Robert Caha (* 1976) – český fotbalový obránce